Andrej Golubev e Oleksandr Nedovjesov erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in semifinale da Szymon Walków / Jan Zieliński.

In finale Szymon Walków / Jan Zieliński hanno sconfitto Grégoire Barrère / Albano Olivetti con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Denys Molčanov /  Matt Reid (quarti di finale)
  Andrej Golubev /  Oleksandr Nedovjesov (semifinale)

  Robert Galloway /  Alex Lawson (semifinale) 
  Purav Raja /  Tristan-Samuel Weissborn (primo turno)

Wildcard 

  Duje Ajduković /  Fane Nincevic (quarti di finale)
  Borna Gojo /  Nino Serdarušić (primo turno)

  Karlo Krolo /  Marino Jakić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Split Open II 2021